Натуральне число 1109
 1109 рік до нашої ери
 1109 рік нашої ери